Sergio Omar Almirón (1958) – calciatore argentino, campione del mondo nel 1986
Sergio Bernardo Almirón (1980) – calciatore argentino, figlio di Sergio Omar Almirón